The Daze é uma banda ficticia do filme Bandslam lançado no Brasil dia 11 de Setembro de 2009. A Banda é formada por Evan Butts, Chris Ritchie e Aaron Lemke. A banda é real e participa anualmente da copetição de bandas chamada "Side Byside" onde foi gravado o Bandslam. Ela foi convidada a gravar para o filme além de uma música para a trilha sonora.

Formação 
A banda foi formada em em Washington em DC e foi a grande vencedora do Bandslam 2009, e banda irá gravar um CD com a gravadora que era o premio do evento.

Integrantes 
 Evan - Guitarrista/Vocal.
 Chris - Baixo/Vocal.
 Aaron - Baterista e Percucionista.

Interpretações 
 Blizzard Woman Blues - Bandslam 2009.

Bandslam 2009 
 

Bandas de Nova Jérsei
Bandas de rock de garagem
Bandas musicais ficcionais